Rauschenhof ist der Ortsname von

 Rauschenhof (Teuschnitz), Ortsteil der Stadt Teuschnitz, Landkreis Kronach, Bayern
 Rauschenhof (Vilseck), Ortsteil der Stadt Vilseck, Landkreis Amberg-Sulzbach, Bayern